Mistrzostwa Świata w Netballu 1991 – 8. edycja mistrzostw świata w netballu, która odbyła się w Australii. Po raz szósty mistrzostwo świata zdobyła reprezentacja gospodarzy. W turnieju udział wzięło 20 drużyn. Mecze zostały rozegrane w Sydney w dwóch halach sportowych: Sydney Entertainment Centre oraz State Sports Centre.

Areny zawodów

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Mecz o 19. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zestawienie końcowe drużyn

Przypisy 

Mistrzostwa świata w netballu
1991 w sporcie
1991 w Australii
Sport w Sydney